Velika nagrada Nemčije 2013 je deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 7. julija 2013 na dirkališču Nürburgring. Zmagal je Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Kimi Räikkönen, tretji pa je bil Romain Grosjean, oba Lotus-Renault.

Velika nagrada Nemčije je bila deveta dirka sezone 2013 ter 74. dirka za Veliko nagrado Nemčije. Od leta 1950, ko se je tekmovanje poimenovalo Svetovno prvenstvo formule 1 je bila to 60. dirka za Veliko nagrado Nemčije. 

Z zmago je Sebastian Vettel prednost v skupnem seštevku sezone povečal na 34 točk pred Fernandom Alonsom.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:31,131
| 1:30,152
| 1:29,398
| 1
|-
! 2
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:31,269
| 1:29,992
| 1:29,501
| 2
|-
! 3
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:31,428
| 1:30,217
| 1:29,608
| 3
|-
! 4
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:30,676
| 1:29,852
| 1:29,892
| 4
|-
! 5
| align="center" | 8 
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:31,242
| 1:30,005
| 1:29,959
| 5
|-
! 6
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:31,081
| 1:30,223
| 1:30,528
| 6
|-
! 7
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:30,547
| 1:29,825
| 1:31,126
| 7
|-
! 8
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:30,709
| 1:29,962
| 1:31,209
| 8
|-
! 9
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:31,181
| 1:30,269
| 
| 9
|-
! 10
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 1:31,132
| 1:30,231
| 
| 10
|-
! 11
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:31,322
| 1:30,326
|
| 11
|-
! 12
| align="center" | 14 
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:31,322
| 1:30,697
|
| 12
|-
! 13
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 1:31,498
| 1:30,933
|
| 13
|-
! 14
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 1:31,681
| 1:31,010
|
| 14
|-
! 15
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 1:31,320
| 1:31,010
|
| 15
|-
! 16
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:31,629
| 1:31,104
|
| 16
|-
! 17
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 1:31,693
| 
|
| 17
|-
! 18
| align="center" | 16 
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:31,707
|
|
| 18
|-
! 19
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 1:32,937
|
|
| 22
|-
! 20
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 1:33,063
|
|
| 19
|-
! 21
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 1:33,734
|
|
| 20
|-
! 22
| align="center" |  23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 1:34,098
|
|
| 21
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| align="center" | 1 
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 60
| 1:41,14,711
| 2
| 25
|-
! 2
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 60
| +1,008
| 4
| 18
|-
! 3
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 60
| +5,830
| 5
| 15
|-
! 4
| align="center" |  3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 60
| +7,721
| 8
| 12
|-
! 5
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 60
| +26,927
| 1
| 10
|-
! 6
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 60
| +27,996
| 9
| 8
|-
! 7
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 60
| +37,562
| 3
| 6
|-
! 8
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 60
| +38,306
| 13
| 4
|-
! 9
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 60
| +46,821
| 11
| 2
|-
! 10
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 60
| +49,892
| 10
| 1
|-
! 11
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 60
| +53,771
| 12
|
|-
! 12
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 60
| +56,975
| 6
|
|-
! 13
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 60
| +57,738
| 15
|
|-
! 14
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 60
| +1:00,160
| 14
|
|-
! 15
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 60
| +1:01,929
| 18
|
|-
! 16
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 59
| +1 krog
| 17
|
|-
! 17
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 59
| +1 krog
| 22
|
|-
! 18
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 59
| +1 krog
| 20
|
|-
! 19
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 59
| +1 krog
| 21
|
|-
! Ods
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 24
| Hidravlika
| 16
|
|-
! Ods
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 23
| Engine
| 19
|
|-
! Ods
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 3
| Menjalnik
| 7
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2013
2013